Га́уте Не́пстад (; ) — норвежский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Норвегии участник , чемпион . В составе юниорской мужской сборной Норвегии участник трёх .

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : серебро (2014).
 : серебро ()
 : бронза ().

 Приз за спортивное мастерство (WJCC Sportsmanship Award) чемпионата мира среди юниоров: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии

Призёры Универсиад в кёрлинге
Тренеры по кёрлингу Норвегии